Гло́гув (, ), Глогау (, ) — город в Польше, входит в Глогувский повет Нижнесилезского воеводства. Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 37,32 км². Численность населения  по состоянию на 2007 год — 69 608 человек.

Известные уроженцы 

 Генрих I Бородатый (1163—1238) — князь Силезии и Великой Польши.
 Глоговчик, Ян (1445—1507) — польский астроном, математик, богослов, философ, врач и педагог.
 Шульц, Иероним (; 1460—1522) — немецкий епископ Бранденбурга и Гавельберга.
 Урсин, Франц (; 1569—1615) — титулярный епископ Никополя () и ауксилиарий Бреслау
 Пасторий, Иоахим (1610—1682) — польский историк.
 Грифиус, Андреас (1616—1664) — немецкий поэт и драматург эпохи барокко.
 Роза, Бернхард (; 1624—1696) — аббат цистерцианского монастыря в Грюссау.
 Франкенберг, Йоханнес Генрих (; 1726—1804) — немецкий архиепископ Мехелена-Брюсселя.
 Эрш, Иоганн Самуэль (; 1766—1828) — немецкий библиограф.
 Фюллеборн, Георг Густав (; 1769—1803) — немецкий филолог-классик и философ.
 Мунк, Саломон (; 1803—1867) — французский ориенталист.
 Мунк, Эдуард (1803—1871) — немецкий филолог.
 Кассель, Пауль Штефан (; 1821—1892) — немецкий писатель, историк и миссионер.
 Георг фон Дигеррн  (1848-1878) - немецкий поэт-лирик и новеллист.
 Дюмихен, Йоханнес (; 1833—1894) — немецкий египтолог.
 Цвейг, Арнольд (1887—1968) — известный немецкий писатель XX века.
 Фабиан, Йоханнес (; 1937—) — немецкий антрополог, профессор Амстердамского университета.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города

Бывшие немецкие города
Бывшие районные центры Германии, перешедшие другим государствам
Повятовые центры Нижнесилезского воеводства